Алексей Долинин:
 Долинин, Алексей Васильевич (1893—1951) — предводитель Чапанного восстания, комендант Ставрополя, участник Первой мировой войны, поручик.
 Долинин, Алексей Георгиевич (1910—1942) — советский киноактёр.
 Долинин, Алексей Петрович (1921—2012) — советский военный деятель, инженер-полковник, лауреат Ленинской премии.